Il doppio del torneo di tennis Pretoria Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Pretoria Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Mark Keil e Scott Patridge. In finale hanno sconfitto Stefan Kruger e Greg Van Emburgh (tds n. 2) con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-4.

Teste di Serie

  Marty Davis /  Tim Pawsat (primo turno)
  Stefan Kruger /  Greg Van Emburgh (finale)

  Royce Deppe /  Byron Talbot (quarti di finale)
  Neil Broad /  Brent Haygarth (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Pretoria Challenger 1990